

Personen met als familienaam Merckx
 Axel Merckx, Belgisch wielrenner en zoon van oud-wielrenner Eddy Merckx
 Dewi Merckx, Belgisch golfer
 Eddy Merckx, Belgisch wielrenner
 Eddy Merckx, Belgisch biljarter
 Jan Merckx, Vlaams journalist
 Kai Merckx, Nederlands radio-dj bij Q-music
 Kris Merckx, Belgisch politicus
 Marleen Merckx, Belgisch actrice
 Remy Merckx, Belgisch politicus
 Trees Merckx-Van Goey, Belgisch politica en rechter bij het Grondwettelijk Hof

Zie ook
 Eddy Merckx, een fietsmerk
 Eddy Merckx (metrostation), een metrostation in Brussel
 Grote Prijs Eddy Merckx, een koppeltijdrit ter ere van oud-wielrenner Eddy Merckx
 Lotto-Eddy Merckx, een voormalige wielerploeg van 1985-1988
 Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, een overdekte wielerpiste in de Belgische stad Gent